Misie i ich dom (ang. Upstairs Downstairs Bears, 2001-2002) – brytyjski serial animowany wyprodukowany przez Egmont Imag.

Opis fabuły 
Serial opowiada o rodzince misiów, która mieszka w wielkim domu pełnym schodów i zakamarków, gdzie można się wspaniale bawić. Misie zamieniają każdą rutynową domową pracę w przyjemność, co nie znaczy, że nie wpadają czasem w tarapaty.

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 Artykuł na Toonhound

Brytyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2001
Seriale telewizyjne zakończone w 2002